Еле́на Серге́евна Велика́нова (урождённая Тимонина; род. 5 октября 1984, Москва, РСФСР, СССР) — российская актриса театра, кино и дубляжа.

Биография 
Елена Великанова родилась 5 октября 1984 года в Москве. Мать — инженер по специальности, работает директором ресторана. Отчим — Дмитрий Джонович Великанов (род. 8 мая 1963), в 1986 году окончил факультет радиоэлектроники Московского авиационного института (МАИ), работал режиссёром, ведущим, диджеем на радиостанции «Европа плюс», занимал должность генерального продюсера телеканала «ДТВ» (2004—2008), с января 2011 года является генеральным продюсером телеканала «РЕН ТВ». Елена носит фамилию своего отчима, двоюродной бабушкой которого является известная советская эстрадная певица Гелена Великанова (1923—1998).

По словам Елены, её предки родом из подмосковного села Зюзино (ныне — район Зюзино Юго-Западного административного округа города Москвы). Первые упоминания о её семье восходят к 1640 году: её род носил фамилию Сковородовы (история коренного населения села Зюзино описана в документальной книге Светланы Ярославцевой «Девять веков Юга Москвы. Между Филями и Братеевом» (2008)).

Окончила детскую музыкальную школу по классу фортепиано и вокала, занималась живописью.

После окончания средней школы в 2001 году Елена поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России в Москве (художественный руководитель курса — Виталий Николаевич Иванов; педагог — Владимир Михайлович Бейлис), которое окончила в 2005 году.

Работала в театрах «Сфера» и «Эрмитаж».

Получила известность благодаря ролям в фильмах «Попса» (2005), «Ванечка» (2007), «Самый лучший фильм» (2007) и «Джек Райан: Теория хаоса» (2014). Снималась в телесериалах «Условия контракта» (2011—2013), «Гражданин Никто» и других.

С 2008 года участвует в озвучивании мультипликационной франшизы «Феи», являясь голосом феи Видии (в оригинале — Памела Эдлон).

Личная жизнь 
 В разводе с 2018г.
 Сын — Михаил (род. 2010).

Творчество

Фильмография

Актриса

Озвучивание 
 2008 — Феи / Tinker Bell — Видия (Памела Эдлон)
 2009 — Феи: Потерянное сокровище / Tinker Bell and the Lost Treasure — Видия
 2010 — Феи: Волшебное спасение / Tinker Bell and the Great Fairy Rescue — Видия
 2011 — Турнир долины фей / Pixie Hollow Games — Видия
 2012 — Феи: Тайна зимнего леса / Secret of the Wings — Видия
 2014 — Феи: Загадка пиратского острова / Tinker Bell and the Quest for the Queen: The Pirate Fairy — Видия
 2014 — Феи: Легенда о чудовище / Legend of NeverBeast — Видия

Роли в театре

Государственный академический Малый театр России 
 2005 — «Сказка о царе Салтане» (дипломный спектакль) А. С. Пушкина — Белочка

Театр «Содружество актёров Таганки» 
 «Нервные люди», антрепризный спектакль по мотивам рассказов Михаила Зощенко (режиссёр — С. Линцов) —

Театральный центр «На Страстном» (Москва) 
 2005 — «Shlem.com» по роману «Шлем ужаса» Виктора Пелевина (режиссёр — Жу Монтвилайте) — Ариадна

Награды 
 2007 — специальный приз жюри II Московского открытого фестиваля молодёжного кино «Отражение» в городе Зеленограде — за главную роль Надежды в художественном фильме «Ванечка» (2007) режиссёра Елены Николаевой.
 2008 — молодёжная российская премия «Триумф» — за главную роль Надежды в художественном фильме «Ванечка» (2007) режиссёра Елены Николаевой.

Примечания

Ссылки 
 
 Великанова Елена. Биография, фильмография, фотографии актрисы.  // ruskino.ru
 Елена Великанова. Биография м фильмография.  Телеканал «Россия-1» // russia.tv
 Елена Великанова. Биография.  Сайт «Актёры советского и российского кино» // rusactors.ru
 Елена Великанова: провинциалка, блондинка и опасная русская.  Телеканал «Домашний» // domashniy.ru
 Елена Великанова: "После съёмок мчусь к сыну!" 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина